Savio steht für:

 Savio (Fluss), Fluss in der Region Emilia-Romagna, Italien
 Carrozzeria Savio, italienisches Karosseriewerk
 Savio Macchine Tessili, italienischer Textilmaschinenhersteller
 Savio (Kerava), Stadtteil der Stadt Kerava in Finnland
 Savio-Tunnel, Eisenbahntunnel in Finnland

Savio oder Sávio ist der Familienname folgender Personen:

 Afonso Sávio (1946–1979), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Aureo José António Sávio, osttimoresischer Beamter
 Carlo Savio (1811–1881), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Asti
 Domingos Sávio (* 1968), osttimoresischer Beamter
 Dominikus Savio (1842–1857), italienischer Heiliger
 Maria Anabela Sávio (* 1974), osttimoresische Politikerin
 Mario Savio (1942–1996), US-amerikanischer Bürgerrechts-Aktivist und Wortführer der Studentenbewegung der 1960er Jahre in den USA
 Matheus Sávio (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Matheus Gonçalves Sávio (* 2004), brasilianischer Fußballspieler, siehe Sávio (Fußballspieler)
 Vincenzo Savio (1944–2004), italienischer römisch-katholischer Bischof

Sávio ist der Name folgender Personen:

 Sávio Bortolini Pimentel (* 1974), brasilianischer Fußballspieler